The Bad Seed – sztuka sceniczna Maxwella Andersona z 1954 roku
 The Bad Seed – film z 1956 roku
 The Bad Seed – mini-album grupy The Birthday Party z 1983 roku